Il doppio del torneo di tennis Mallorca Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cristian Brandi e Filippo Messori che hanno battuto in finale Dominik Hrbatý e David Škoch 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (Campioni)
 Jose-Antonio Conde /  Alberto Martín (quarti di finale)

 Julián Alonso /  Jairo Velasco, Jr. (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý /  David Škoch (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mallorca Challenger 1996